Moglijov kan syfta på:

 Mogiljov – en stad i östra Belarus, se Mahiljoŭ
 Mogiljov oblast – det ryska namnet på ett voblast (provins) i Belarus bildad 1938, se Mahiljoŭs voblasts
 Guvernementet Mogiljov – ett guvernement i västra delen av Kejsardömet Ryssland 1772-1917